Plaats in Indonesië
 Sumber Mukti (Kota Baharu), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Sumber Mukti (Pulau Rimau), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra